Poststraatkerk (Scheemda)
 Poststraatkerk (Stadskanaal)